Corrado Stajano – giornalista, scrittore, sceneggiatore, regista, accademico e politico italiano
 Ernesto Stajano – ex magistrato, avvocato e politico italiano
 Giò Stajano – nobile, scrittrice, giornalista, attrice e pittrice transessuale italiana